Okręty US Navy o nazwie USS „Rondo”

 Pierwszy USS „Rondo” (SP-90), później USS SP-90, był okrętem patrolowym. W służbie w latach 1917-1919.
 Drugi USS „Rondo” (ID-2488) był okrętem zaopatrzeniowym. W służbie w latach 1918-1919.

Rondo